Дискотека:

 Дискотека — мероприятие.
 «Дискотека» — альбом Стаса Барецкого.

См. также 
 Discoteque — песня литовской поп-рок-группы The Roop.
 Discothèque — песня ирландской рок-группы U2.
 Discotheque — песня узбекистанской группы Dado.